Risløkka (Oslo), een buurt in Oslo
Risløkka (metrostation), een station van de metro van Oslo